, né le , surnommé IKD, est un des principaux développeurs de la société Cave spécialisée dans le shoot'em up. Il rejoint tout d'abord la société Toaplan en 1992 où il travaille sur les jeux V-Five (Grindstormer) puis Batsugun ou il figure dans les crédits sous le pseudonyme de "Ikeda in Maeba".

Après la banqueroute de Toaplan, il rejoint la société Cave créée le  par un ancien de Toaplan, Kenichi Takano. Tout d'abord programmeur sur les jeux DonPachi et DoDonPachi, il devient programmeur en chef sur tous les shoot'em up Cave suivant (à l'exception de Dangun Feveron auquel il ne participe pas), puis directeur de DoDonPachi Dai Ou Jou et de tous les jeux Cave qui suivront.

Liens externes 
  Interview de Tsuneki Ikeda
  Article sur Tsuneki Ikeda

Concepteur japonais de jeux vidéo
Naissance en mai 1968